Abaré bezeichnet:

 Abaré (Bahia), Gemeinde im Bundesstaat Bahia, Brasilien
 Abaré (Schiff), brasilianisches Hospitalschiff